Cornelis de Jager (priester), (-1673)
 Kees de Jager (1921-2021), astronoom